Чарльз Бе́йкер А́дамс (; , , Массачусетс, — ) — американский естествоиспытатель.

Учился в Бостоне, в 1836 году стал преподавать геологию в разных колледжах, назначен профессором химии и естественных наук в 1837 году — в Марионе, в 1838 году — в Мидльбэри.

Учёные труды Адамса касаются геологии и моллюсков; из них следует упомянуть:
 «Contributions to Conchiology» (12 част., 1849—1854);
 «Catalogue of Shells collected at Panama» (1852)
 «Elements of Geology» (1852).

Примечания

Литература 
 

Геологи США
Геологи XIX века
Выпускники Амхерстского колледжа
Преподаватели Амхерстского колледжа
Преподаватели Миддлбери-колледжа